Slovo oblík nebo Oblík má tyto významy:

 oblík (geologie) – ledovcem ohlazená i rýhovaná skalnatá vyvýšenina

místopisné jméno
 Oblík (osada) – osada jihovýchodně od vsi Raná v okrese Louny
 Oblík (České středohoří) (509 m) – vrchol v Českém středohoří východně od vsi Raná v okrese Louny
 Oblík (Šumava) (1228 m) – šumavská hora na Kvildských pláních
 Oblík u Dívčího hradu – přírodní památka v okrese Bruntál
 Oblík (Slanské vrchy) – slovenská národní přírodní rezervace v okrese Vranov nad Topľou

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno